Пе́нья (, ) — прізвище, яке мають такі особи:
 Альваро Пенья Ерреро (1991) — іспанський футболіст.
 Енріке Пенья — президент Мексики з 2012 року.
 Ернесто Пенья — кубинський борець греко-римського стилю.
 Іван де ла Пенья — іспанський футболіст.
 Йосваніс Пенья — кубинський борець греко-римського стилю.
 Кандела Пенья — іспанська актриса.
 Карлос Альберто Пенья — мексиканський футболіст.
 Майкл Пенья — американський актор.
 Мануель де ла Пенья — президент Мексики у 1847 році.
 Марія Пенья — іспанська ватерполістка.
 Маркос Пенья — 16-й Прем'єр-міністр Аргентини.
 Ніколас Родрігес Пенья — аргентинський політик.
 Педро Пабло Пенья — президент Парагваю у 1912 році.
 Франсіско Пенья Ромеро (1978) — іспанський футболіст, лівий захисник.

Пе́нья (, ) — назва кількох географічних пунктів:
 Субпрефектура Пенья — одна з 31 субпрефектури міста Сан-Паулу
 Пенья (Санта-Катаріна) — муніципалітет бразильського штату Санта-Катаріна
 Пенья (станція) — станція метро Сан-Паулу

Див. також 
 Саенс Пенья